Джим Прайс:
 Прайс, Джим (1847—1925) — американский бейсбольный менеджер команды «Нью-Йорк Готэмс», выступавшей в MLB (1884).
 Прайс, Джим (род. 1941) — американский бейсболист, игравший в MLB на позиции кэтчера за команду «Детройт Тайгерс» (1967—1973).
 Прайс, Джим (род. 1945) — американский продюсер звукозаписи, один из востребованных сессионных музыкантов.
 Прайс, Джим (род. 1949) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1972—1979 годах.
 Прайс, Джим (род. 1966) — американский футболист, игравший на позиции тайт-энда.